El término patrimonio u otros similares como ser patrimonitos, pueden estar referidos a los siguientes artículos de Wikipedia :

Economía 
 Patrimonio, conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona, física o jurídica; riqueza.
 Patrimonio de afectación, patrimonio separado del general de la persona, con algún propósito específico.
 Patrimonio neto, valor total o riqueza total de una empresa o de una persona, una vez descontadas las deudas.

 Impuesto sobre el patrimonio, impuesto que se aplica individualmente, no sobre los ingresos o transacciones, sino sobre el patrimonio de las personas, y que se calcula basándose en el valor (estimado fiscalmente) de todos los bienes del sujeto pasivo, con ciertas excepciones y ciertos descuentos.

Historia, cultura 
 Patrimonio cultural, herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras.

 Interpretación del Patrimonio, disciplina que se basa en tres instrumentos fundamentales: investigación, conservación, y difusión, y que tiene por finalidad el ofrecer una explicación del legado cultural, histórico, y natural, dentro de un marco conceptual común adscrito a un territorio concreto.

España 
 Patrimonio Nacional, denominación que recibe en España una parte importante del patrimonio histórico-artístico, precisamente el vinculado históricamente a la monarquía española. 
 Patrimonio histórico (España), conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, acumulados en España a lo largo del tiempo.

Restauración y conservación 
 Restauración de patrimonio, preservación histórica, restauración de edificios o monumentos de valor patrimonial.

Naturaleza 
 Patrimonio natural, monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas, que fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo después estas formaciones un valor universal excepcional, desde el punto de vista estético, científico, paisajístico.

UNESCO 
 Patrimonio de la Humanidad, título conferido por la Unesco a sitios específicos del planeta, que han sido nominados y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad.
 Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial, reunión de las 204 ciudades que tienen en su territorio un sitio inscrito por la Unesco en la 'Lista del Patrimonio Mundial'.
 Lista del Patrimonio Mundial.

Instituciones privadas y asuntos conexos 
 Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, institución no gubernamental cuyo fin fundamental es la cooperación a escala internacional alrededor del patrimonio físico de los pueblos del mundo.
 Fundación Niños Amigos del Patrimonio (FUNAP), organización privada (ONG) creada en el año 2004, con la finalidad de trabajar activamente en cuestiones relativas al patrimonio cultural, junto a niños, niñas, y adolescentes, de la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia).
 Patrimonitos, denominación utilizada por FUNAP ("Fundación Niños Amigos del Patrimonio"), y también por algunos organismos internacionales (por ejemplo UNESCO), para referirse a todo niño, niña, o joven, que aporta al cuidado y a la difusión del patrimonio cultural y natural de la humanidad.
 Encuentro Iberoamericano de Patrimonitos y Encuentro Internacional de Patrimonitos, encuentros anuales organizados por FUNAP en distintos países.

Filmografía 
 Patrimonio nacional (película), película de Rafael Azcona y Luis García Berlanga, y dirigida por este último, realizada en el año 1981, en los primeros albores de la joven democracia española.

Notas y referencias